Греко — фамилия. Известные носители:
 Греко, Антонио (1923—?) — боливийский футболист, защитник, участник чемпионата мира 1950 года.
 Греко, Бадди (1926—2017) — американский джазовый пианист и певец.
 Греко, Джоакино (1600—1634) — итальянский шахматист.
 Греко, Жюльетт (1927—2020) — французская актриса и певица.
 Греко, Леандро (род. 1986) — итальянский футболист, полузащитник итальянского клуба «Эллас Верона» (арендован у «Дженоа»).
 Греко, Ричард (род. 1965) — американский актёр, манекенщик.
 Греко, Фабрис (род. 1965) — французский актёр и программист.
 Греко, Эмилио (1913—1995) — итальянский скульптор-реалист.
 Перес Греко, Эдгар (род. 1982) — венесуэльский футболист, полузащитник.
 Эль Греко (1541—1614) — испанский художник, живописец, скульптор и архитектор.

География 
 Мыс Греко — мыс в юго-восточной части острова Кипр.

Другое 
 ГРЕКО (международная организация) — группа государств по борьбе с коррупцией, состоит в основном из государств-членов Совета Европы.
 Греко — сорт белого винограда.